Анашкина — женская форма русской фамилии Анашкин. Известные носители:

 Анашкина, Ольга Юрьевна (род. 1956) — советский и российский художник-мультипликатор.
 Анашкина, Прасковья Михайловна (1916—2004) — звеньевая Сталинского свеклосовхоза (Соседский район Пензенской области), Герой Социалистического Труда (1948).
 Анашкина, Юлия Игоревна (род. 1980) — российская саночница.